Osoby o tym nazwisku:
 Boban Jović – słoweński piłkarz
 Borisav Jović – serbski polityk komunistyczny
 Božidar Jović – chorwacki piłkarz ręczny, olimpijczyk
 Ivo Miro Jović – bośniacki polityk